Токана (, ) — традиционное мясное блюдо румынской и молдавской кухни наподобие рагу. Вероятно, было заимствовано из венгерской кухни, где оно называется «токань» (tokány). В отличие от похожих венгерских мясных блюд (гуляш, пёркёльт, паприкаш), для tokány говядина или телятина нарезаются на продолговатые полоски размером с чипсы, а остальные три блюда готовятся просто из кусочков мяса. Также в Венгрии в токань добавляются гусиная печень, грибы, бобы, спаржа и зелёная петрушка, иногда сметана. Паприка иногда заменяется чёрным перцем или майораном
.

В Трансильвании токана готовится из кусочков говядины, свинины или телячьих почек.

В близкой молдавской кухне, токана — блюдо из самого различного мяса (свинина, говядина, кролик, птица) или рыбы. Традиционно подаётся с мамалыгой.

Примечания 

Румынская кухня
Молдавская кухня
Венгерская кухня
Мясные блюда